

Cinema 
 Valanga di bisonti (The Last Frontier) – film del 1926 diretto da George B. Seitz
 The Last Frontier – film del 1932 diretto da Spencer Gordon Bennet e Thomas Storey
 L'ultima frontiera (The Last Frontier) – film del 1955 diretto da Anthony Mann

Letteratura 
 L'ultimo confine (The Last Frontier) – romanzo di Alistair MacLean del 1959

Televisione 
 L'ultima frontiera (The Last Frontier) – film per la televisione del 1986 diretto da Simon Wincer
 The Last Frontier – serie televisiva del 1996